Edward Seymour
 Edward Seymour (Somerset hercege) (1506–1552)
 Edward Seymour (Hertford earlje)  (1537–1621)
 Edward Hobart Seymour (1840–1929) brit admirális